Cerro Gordo kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Cerro Gordo (Illinois)
Cerro Gordo (North Carolina)